Воево́да тро́кский — должностное лицо Речи Посполитой. Трокское воеводство имело двух сенаторов которыми были: воевода и каштелян трокские.

Литература 
 
 Województwo trockie // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Tom XII: Szlurpkiszki — Warłynka. — Warszawa, 1892. — S. 491. 
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. — Kraków, 1885. — S. 55—62. 

!